Nurri kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Desa Nurri, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 

 Nurri, Sydsardinien – kommun i Sardinien, Sydsardinien, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar